Albert Johnson peut faire référence à :
 Albert Johnson (?-1932), un criminel canadien surnommé le « trappeur fou de la rivière au rat » ;
  (1867-1957), un représentant de Washington au Congrès américain ;
 Albert Johnson (1880-1941), un ancien joueur de soccer canadien qui a participé aux Jeux olympiques de 1904 ;
  (1906-1998), un représentant américain de la Pennsylvanie ;
 Albert Johnson (1974-2017), un rappeur connu sous le nom de scène Prodigy ;
  (1931-2011), un marcheur américain  aux Jeux olympiques de 1956 sur 50 kilomètres.

Voir aussi